La 70a edició de la Copa del Rei de Bàsquet es va disputar a Madrid. El vencedor final fou el TAU Ceràmica, que s'imposà per 85 a 80 al Pamesa València.

Resultats

Referències 

2006
Competicions de bàsquet del 2006